stade Colette-Besson situé à Dax ;
 stade Colette-Besson situé à Dijon ;
 stade Colette-Besson situé à Moirans ;
 salle Colette-Besson, située à Rennes ;
 stade Colette-Besson situé à Saint-Georges-de-Didonne ;
 stade Colette-Besson situé à Valence.

Voir aussi 
 Colette Besson